Osoby:
 Andrius Kaniava − litewski aktor i piosenkarz
 Edvardas Kaniava − litewski piosenkarz
 Stasys Kaniava − litewski polityk

Inne:
 Koniawa (lit. Kaniava) − wieś na Litwie